William Stevenson – atleta statunitense
 William Stevenson – giornalista e scrittore canadese
 William "Mickey" Stevenson – autore e produttore discografico statunitense